Barnewitz steht für:

 Barnewitz, Ortsteil der Gemeinde Märkisch Luch im Landkreis Havelland in Brandenburg

Barnewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Barnewitz (1927–2011), deutscher Müller, Kaufmann, Freimaurer und Unternehmer
 Friedrich Barnewitz (1889–1948), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Hans-Joachim Barnewitz (1892–1965), deutscher Arzt und Angehöriger der Reichswehr
 Hans Wilhelm Barnewitz (1885–1968), deutscher Pädagoge, Studienrat und Heimatforscher

Siehe auch:

 Haus Barnewitz